J35 steht als Abkürzung für:

Luftfahrt:
 General Electric J35, ein US-amerikanisches Turbojet-Triebwerk
 Saab 35, ein einstrahliges Überschallkampfflugzeug
 Shenyang J-31, eine inoffizielle Alternativbezeichnung des chinesischen Kampfflugzeugs
Geometriekörper:
 den Johnson-Körper J35, die verlängerte Dreiecksdoppelkuppel

Abkürzung